HMS „Acute” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Acute” – 12-działowa kanonierka z końca XVIII wieku
 HMS „Acute” – 12-działowy bryg z początku XIX wieku
 HMS „Acute” (J106) – trałowiec typu Algerine z okresu II wojny światowej, ex „Alert”

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów